Kommunalakademie steht für:

 Brandenburgische Kommunalakademie, kommunaler Bildungsträger
 Kommunalakademie Burgenland, Bildungsinstitution der Kommunalpolitiker innerhalb der ÖVP Burgenland
 Kommunalakademie Niederösterreich, Institution der Erwachsenenbildung